Democracia kan syfta på:

 Democracia (konstnärsduo) – en konstnärsduo

Geografi

Guatemala 

 La Democracia (kommunhuvudort), Departamento de Escuintla, Municipio de La Democracia,

Se även
 Municipio de La Democracia – flera